KHC est un sigle qui peut désigner :
 Kingdom Holding Company (en français, la holding du royaume), un holding d'investissement saoudien.

Voir aussi 
 KHC Dragons (où KHC signifie Koninklijke Hockey Club), un club belge de hockey sur gazon situé à Brasschaat au nord d'Anvers
 KHC Leuven (où KHC signifie Koninklijke Hockey Club), un club belge de hockey sur gazon situé à Louvain